Axel Odelberg kan syfta på flera personer, bland andra:

 Axel Odelberg (1781–1805), kamrer i Nummerlotteriet, son till Herman Odelberg (1731–1783)
 Axel Odelberg (politiker) (1805–1884), svensk godsägare och riksdagsman, son till Axel Odelberg (1781–1805)
 Axel Odelberg (ingenjör) (1873–1950), svensk civilingenjör, son till Wilhelm Odelberg (industriman)
 Axel Odelberg (läkare) (1892–1984), svensk läkare
 Axel Odelberg (författare) (född 1948), svensk författare

Se även
Odelberg